Кратер Ван ден Берг () — ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь нидерландского астронома-любителя Жоржа Ван Ден Берга (1890—1966) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Кокрофт на западе; кратер Эвершедт на севере; кратер Ингалс на юго-востоке и кратер Минер на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 43,4 км, глубина 2,23 км.

За время своего существования кратер значительно разрушен, его части сглажены множеством последующих импактов. Южная часть вала перекрыта сателлитным кратером Ван ден Берг М (см. ниже). Высота вала над окружающей местностью 1050 м, объем кратера составляет приблизительно 1300 км³. В северо-западной части чаши кратера находятся останки древнего кратера.

Кратер пересекает луч от кратера Джексон расположенного на юге-юго-западе.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны